Максимилиа́н () — мужское имя латинского происхождения, от корня maximus — наибольший (см. также Максим). Также существует версия перевода с др.-евр. «посланник божий».

Святые 
 Максимилиан — один из Семи спящих отроков Эфесских.
 Максимилиан Тебесский — мученик, принял смерть за отказ от военной службы.
 Максимилиан Мария Кольбе — мученик, погибший в Освенциме, добровольно пойдя на смерть вместо незнакомого ему человека.

В католическом месяцеслове 
 14 августа (Св. Максимилиан Кольбе).

Монархи 
 Максимилиан I (император Священной Римской империи)
 Максимилиан II (император Священной Римской империи)
 Максимилиан I (курфюрст Баварии)
 Максимилиан II (курфюрст Баварии)
 Максимилиан III (курфюрст Баварии)
 Максимилиан I (король Баварии)
 Максимилиан II (король Баварии)
 Максимилиан (император Мексики)
 Максимилиан Эмануэль Баварский

Священнослужители 
 Максимилиан (Клюев) (род. 1971) — епископ Русской православной церкви, епископ Братский и Усть-Илимский.
 Максимилиан (Лазаренко) (род. 1950) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Песоченский и Юхновский.
 Максимилиан (Хайдин) (1879—1936) — епископ Сербской православной церкви, епископ Горнокарловацкий.

В литературе 
 Царь Максимилиан — герой русской и белорусской фольклорной драмы.

В кинематографе 
 Максимилиан — фильм режиссёра Романа Качанова.

Прочие 
 Максимилиан Робеспьер
 Максимилиан Волошин
 Максимилиан Шелл

См. также 
 Максимиан

Примечания 

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена